Adrenaline steht für:
 Adrenaline (Film), US-amerikanischer Pornospielfilm aus dem Jahr 2000
 Adrenaline (Album), Album von den Deftones aus dem Jahr 1995
 Adrenaline Motorsport, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Adrenaline (Comicfigur) aus der Serie Asterix und Obelix